Sakari Jalmari Salminen (né le  à Pori en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2007, il débute en senior dans la SM-liiga avec l'Ässät Pori, son club formateur. Il signe au KalPa Kuopio en 2010.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
2013 : remporte le Kultainen kypärä.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007|| Suomi U20 || Mestis|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=3|2007-2008|| Ässät Pori|| SM-liiga|| 30|| 3|| 10|| 13|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Jukurit Mikkeli || Mestis || 8|| 1|| 5|| 6|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Suomi U20 || Mestis || 5|| 3|| 2|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Ässät Pori || SM-liiga|| 55|| 16|| 14|| 30|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Ässät Pori || SM-liiga|| 53|| 12|| 13|| 25|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| KalPa Kuopio|| SM-liiga|| 57|| 12|| 33|| 45|| 10|| 7|| 4|| 2|| 6|| 29
|-
| 2011-2012|| KalPa Kuopio|| SM-liiga|| 54|| 24|| 23|| 47|| 16|| 7|| 1|| 6|| 7|| 0
|-
| 2012-2013|| KalPa Kuopio|| SM-liiga || 54|| 26|| 29|| 55|| 18|| 5|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
| 2013-2014|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 54|| 18|| 30|| 48|| 16|| 7|| 3|| 2|| 5|| 4
|-
| 2014-2015|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 60|| 18|| 29|| 47|| 30|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2015-2016||HC Fribourg-Gottéron||LNA||43||10||15||25||10||-||-||-||-||-
|-
| 2015-2016|| Växjö Lakers HC || SHL || 12|| 4|| 2|| 6|| 6|| 13|| 3||3 || 6|| 4
|-
| 2016-2017|| Jokerit || KHL || 56|| 6|| 20|| 26|| 16|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2017-2018|| HK Dinamo Moscou || KHL || 18|| 2|| 6|| 8|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Ässät Pori || Liiga|| 15|| 7|| 9|| 16|| 16|| 7|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2018-2019|| Ässät Pori || Liiga|| 35|| 10|| 21|| 31|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HIFK Helsinki || Liiga|| 22|| 5|| 7|| 12|| 8|| 12|| 4|| 3|| 7|| 6
|-
| 2019-2020|| Örebro HK || SHL || 45|| 8|| 16|| 24|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Ässät Pori || Liiga|| 11|| 2|| 0|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| Ässät Pori || Liiga ||  ||

Au niveau international 

| 2008 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 3|| 4|| 4|| 0|| align="left"| Sixième place
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 2|| 3|| 0|| +1||align="left"| Quatrième place
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 2|| 0|| 0|| 0|| 4|| +1|| align="left"|  Médaille de bronze

Références

Naissance en mai 1988
Naissance à Pori
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Jukurit Mikkeli
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillé de bronze olympique finlandais
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HIFK
Joueur du Örebro HK
Gagnant du Kultainen kypärä